L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis de Doha se déroule du du 13 au  sur dur en extérieur. 
Elle est classée en catégorie WTA 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
  Ons Jabeur, remplacée par  Barbora Krejčíková
  Anett Kontaveit, remplacée par  Karolína Muchová
  Aryna Sabalenka, remplacée par  Zhang Shuai

Lauréates 
En simple, la Polonaise Iga Świątek remporte le 12e titre de sa carrière en battant en finale l'Américaine Jessica Pegula. Il s'agit de son 4e titre en catégorie WTA 500.

La paire Coco Gauff / Jessica Pegula remporte le titre, il s'agit de leur  ensemble.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte qu'un point WTA.
Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha (ATP 2023)
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2023 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2023
Doha
Sport au Qatar en 2023
Tennis en février 2023